Фельтен () — город в Германии, в земле Бранденбург.

Входит в состав района Верхний Хафель.  Занимает площадь 23,17 км². Официальный код — 12 0 65 332.

Население

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Бранденбурга